

Astronomia 
 Leukothea – planetoida o numerze katalogowym 35

Mitologia 
 Leukothea (Leucothea, Leukotea) – w mitologii greckiej i rzymskiej bogini morska, identyfikowana też z Ino lub Halią

Taksonomia

Zobacz też 
 Leucothea
 
 Leukotea